Alberto Gómez (ur. 1944) – urugwajski piłkarz
 Alberto Gómez (ur. 1950) – argentyński piłkarz
 Alberto Gómez Gómez (ur. 1956) – amerykańsko-kolumbijski artysta
 Alberto Gómez (ur. 1988) – kubański piłkarz
 Alberto Gómez – scenarzysta, twórca telenoweli